Хиспар:

 Хиспар (деревня)
 Хиспар (ледник)
 Хиспар (река)
 Хиспар (хребет)